Spojení písmen C a U může mít různé významy:

CU 
 CU – kód ISO 3166-2 pro Kubu
  CU – zkratka s významem See You, tedy nashle, ahoj, uvidíme se
 Cornell University

Cu 
 měď (z latinského Cuprum) – chemický prvek
 Cu (Mie) – město v japonské prefektuře Mie
 Provincie Cu – alternativní název staré japonské provincie Seccu

cu 
 staroslověnština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.cu 
 .cu – internetová doména nejvyššího řádu pro Kubu

Zkratky
Značky